Geografia:

 Avià, municipi del Berguedà
Onomàstica:

 Flavi Avià, poeta romà
 Avià Evànder, escultor grec

Ornitologia:

 Adjectiu referent a les aus